6-й полк может означать:

Пехотные (стрелковые, мотострелковые) полки 
 6-й пехотный Либавский Принца Фридриха-Леопольда Прусского полк
 6-й Венгерский пехотный полк (Австро-Венгрия)
 6-й гренадерский Таврический генерал-фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича полк
 6-й егерский полк
 6-й Финляндский стрелковый полк
  6-й мотострелковый ордена Красной Звезды полк 1-й мотострелковой дивизии 
 6-й гвардейский мотострелковый Берлинский ордена Богдана Хмельницкого полк(1997)
  Кавказский 6-й стрелковый полк 
  Сибирский 6-й стрелковый полк

Танковые полки 
 6-й отдельный гвардейский танковый Варшавско-Демблинский Краснознамённый, ордена Александра Невского полк прорыва
 6-й гвардейский танковый Львовский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк (формирования 1985 года)
 6-й гвардейский танковый ордена Суворова полк (формирования 1957 года) (Борне-Сулиново)

Кавалерийские полки 
 6-й уланский Волынский полк
 6-й гусарский Клястицкий Генерала Кульнева полк
 6-й драгунский Глуховский императрицы Екатерины Великой полк

Казачьи полки 
 6-й Оренбургский казачий Атамана Углецкого полк
 6-й Донской казачий генерала Краснощёкова полк

Полки связи 
 6-й гвардейский отдельный Львовско-Берлинский орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды полк связи

ВВС РККА 
 6-й отдельный учебно-тренировочный авиационный полк

В боевых действиях во время Великой Отечественной войны принимали участие 4 различных формирования 6-го истребительного авиационного полка

 6-й истребительный авиационный полк Северо-Западного фронта, сформирован в конце июля 1941 года, в марте 1942 года преобразован в 18-й гвардейский истребительный авиационный полк
 6-й истребительный авиационный полк Юго-Западного фронта, сформирован в конце июля 1941 года, в июле 1944 года преобразован в 149-й гвардейский истребительный авиационный полк
 6 гвардейский штурмовой авиационный Московский ордена Ленина Краснознаменный ордена Суворова полк

ПВО СССР 
 6-й истребительный авиационный полк ПВО, в боях с 9 августа 1941 года, передан в ВВС РККА в декабре 1941 года

ВМФ СССР 
 6-й истребительный авиационный полк ВВС Тихоокеанского флота, принимал участие в Советско-японской войне 1945 года
 6-й гвардейский Севастопольский дважды Краснознамённый истребительный авиаполк (6-й ГвИАП ВВС ВМФ) Источник и подробности: http://www.airaces.ru/stati/6-jj-gvardejjskijj-sevastopolskijj-dvazhdy-krasnoznamjonnyjj-istrebitelnyjj-aviapolk-6-jj-gviap-vvs-vmf.html